NGC 3362 (другие обозначения — UGC 5857, MCG 1-28-5, ZWG 38.7, PGC 32078) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Лев.

Галактика обладает активным ядром и относится к сейфертовским галактикам типа II

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнули:

 сверхновая  типа IIp, её пиковая видимая звездная величина составила 18,1.
 сверхновая  типа II, её пиковая видимая звездная величина составила 19,2.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

3362
Лев (созвездие)
Сейфертовские галактики